Beau Bridges – amerykański aktor
 Chloe Bridges – amerykańska aktorka
 Elisa Bridges – amerykańska aktorka i modelka
 Jeff Bridges – amerykański aktor i producent filmowy
 Kevin Bridges – szkocki komik
 Lloyd Bridges – amerykański aktor
 Robert Bridges – angielski poeta
 Thomas Bridges – angielski misjonarz i językoznawca
 (4029) Bridges – planetoida
 Bridges – album Adama Bałdycha i Helge Lien Trio

Zobacz też 
 Bridge